Robert Saladrigas i Riera (Barcelona, 1940), escriptor i periodista català 
 Joan Puig i Saladrigas (Barcelona, 1852-1911), fabricant tèxtil del ram del cotó 
 Can Saladrigas, fàbrica tèxtil del barri del Poblenou de Barcelona 
 Casa Saladrigas, edifici al carrer de l'Esperança de Blanes (la Selva), projectat entre 1918 i 1920 per Isidre Puig i Boada.